Лакассань () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лакассань, Александр (1843—1924) — основатель французской школы судебной медицины и криминальной антропологии с центром в Лионе.
 Лакассань, Жан (1886—1960) — французский врач и артолог, специалист по кожным и венерическим болезням.